Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute du 16 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jill Craybas et Marlene Weingartner.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati (ATP 2004)
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2004 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2004
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2004
Tennis en août 2004